Ромейн — фамилия. 

Известные носители:
 Ромейн, Виллем (ок. 1624 — после 1697) — голландский художник.
 Ромейн, Пит (род. 1939) — нидерландский футболист, защитник.
 Ромейн, Ребекка (род. 1972) — американская модель и актриса.

См. также 
 Ромэйн
 Ромен